Hefner-Alteneck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Hefner-Alteneck (1845–1904), deutscher Konstrukteur und Elektrotechniker
 Jakob Heinrich von Hefner-Alteneck (1811–1903), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker